Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksandr Berkowski – ukraiński piłkarz
 Paweł Berkowski – polski poeta, performer i działacz kulturalny